Homölisch ist der Name folgender Orte:

 Homölisch (Gemeinde Sankt Margareten), Ortschaft der Gemeinde St. Margareten im Rosental, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Zell-Homölisch, Ortschaft der Gemeinde Zell, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten